

Персоналии

Топоним 
 Фатима — город в Португалии, центр христианского паломничества.
 Фатима — провинция в штате Баия в Бразилии.
 Фатима — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Фатима — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.
 Фатима Джинна — городской парк, расположенный в секторе F-9 в городе Исламабад, столице Пакистана.
 Фатима-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.

Фильмы 
 «Фатима» — художественный фильм (СССР, 1958).
 «Фатима» — художественный фильм (Франция, 2015).

Другие значения 
 Фатима — португальское ток-шоу.
 «Фатима» — португальский футбольный клуб из города Фатима.

См. также 
 Фатимиды — средневековая династия.